Franjestaart (vleermuis), een soort vleermuis (Myotis nattereri)
 Franjestaarten, een groep van uiteenlopende primitieve insecten